Denumirea de Valea Salciei se poate referi la următoarele localități din România:
 Valea Salciei, sat în județul Bacău;
 Valea Salciei, sat în județul Buzău, reședința comunei cu același nume.